Odemophon ist der Überbegriff für Blasinstrumente, genauer Zirkular-Atmungs-Blasrohre. Zu dieser Instrumentengruppe gehören:

 Didgeridoo (Australisch (Aboriginal))
 Dord (keltisch-irisch) 
 Fujara (slowakisch)